Tafanos ist der Originalfilmtitel folgender Filme:

 Tafanos, italienische Horrorkomödie (2000)
 Originaltitel von Kiffer vs. Killer Mosquitos, italienischer Tierhorrorfilm (2018)

Tafanos ist außerdem das italienische Wort für Bremsen.